L'expression « château royal » peut faire référence à :
 le château royal d'Ardenne ;
 le château royal de Berchtesgaden ;
 le château royal de Collioure ;
 le château royal de Nowy Sącz ;
 le château royal de Racconigi ;
 le château royal de Senlis ;
 l'assassinat de Château-Royal.

Voir aussi